Wepper est un patronyme porté notamment par :

 Elmar Wepper (1944-), acteur allemand ;
 Fritz Wepper (1941-), comédien allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand